Albornoz, prenda de vestir 

 Sánchez-Albornoz, apellido
 Señorío de Albornoz, señorío medieval de Castilla

 Estadio Olímpico Guillermo Albornoz, estadio multiusos en Ecuador

 Gil Álvarez de Albornoz, arzobispo de Toledo, 1302/1303-1367
 María Álvarez de Albornoz, señora de Villoria, siglo XIV
 Alvar García de Albornoz, V señor de Albornoz, m. 1374
 Pedro de Luna y de Albornoz, clérigo y arzobispo español, c. 1375-1414).
 Gómez García de Albornoz, VI señor de Albornoz y de Ascoli, m. 1380
 Juan de Albornoz, VII señor de Albornoz, m. 1389
 María de Albornoz, VIII señora de Albornoz, m. 1440
 Gil de Albornoz, jurista y político español, 1581-1649
 Pedro Verdugo de Albornoz Ursúa, Académico de La Real Academia Española, 1657-1720
 José Carrillo de Albornoz, I duque de Montemar, 1671-1747
 José Ruiz de Albornoz, noble y militar español, 1780-1836
 Álvaro de Albornoz, político español, 1879-1954
 Claudio Sánchez-Albornoz, historiador y político español, 1893-1984
 Miguel Ángel Albornoz, político ecuatoriano, 1873-1964
 Humberto Albornoz, político ecuatoriano, 1894-1959
 Nicolás Sánchez-Albornoz, historiador español, 1926-
 Esteban Albornoz, político ecuatoriano, 1967-
 José Albornoz, político venezolano, 1955-
 Vicente Albornoz, economista y periodista ecuatoriano, 1969-
 José Fabián Albornoz, futbolista argentino, 1970-
 Rodrigo Pérez Albornoz, futbolista chileno, 1973-
 Francisco Albornoz, actor y director chileno de teatro, 1977
 Juan José Albornoz, futbolista chileno, 1982-